A Golden Globe-díj a legjobb női mellékszereplőnek (televíziós sorozat, televíziós minisorozat vagy tévéfilm) elismerést a Golden Globe-gálán adják át 1981 óta.

Díjazottak és jelöltek

A 2020-as évek

A 2010-es évek

A 2000-es évek

Az 1990-es évek

Az 1980-as évek

Az 1970-es évek
A kategóriát 1979-ig csak televíziós sorozatoknál indították. 1980-tól összevontan működik a televíziós minisorozatokkal és tévéfilmekkel.

Jegyzetek

Források

További információk 

Nőimellékszereplőtelevíziós